Łukasz Kubot e Marcelo Melo erano i detentori del titolo ma sono eliminati ai quarti di finale Juan Sebastián Cabal e Robert Farah.

In finale Nikola Mektić e Alexander Peya hanno conquistato il titolo a seguito del ritiro di Bob e Mike Bryan.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (quarti di finale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale, ritirati)
  Henri Kontinen /  John Peers (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (semifinale)

<li>  Jamie Murray /  Bruno Soares (quarti di finale)
<li>  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinale)
<li>  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (secondo turno)
<li>  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)

Wildcard 

  Florin Mergea /  Daniel Nestor (primo turno)

  David Marrero /  Fernando Verdasco (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2018